Ел Клавелито има више значења:

 Ел Клавелито, Ел Каве (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Клавелито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику